Tung-an může být

 Tung-an (Chej-lung-ťiang) – městský obvod v městské prefektuře Mu-tan-ťiang v provincii Chej-lung-ťiang;
 Tung-an (Chu-nan) – okres v městské prefektuře Jung-čou v provincii Chu-nan.